NCN steht für:
 Chenega Bay Airport (IATA-Code), Flughafen von Chenega, Valdez-Cordova-Census-Area, Alaska

ncn steht für:
 Nauna (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Admiralitätsinseln auf Nauna, Manus Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung